Семлёво — железнодорожная станция на линии Москва — Минск (Смоленское направление Московской железной дороги). Находится в посёлке Семлёво в Вяземском районе Смоленской области России, в восточной части области в 20 км к западу от районного центра, в 10 км к северу от села Семлёво и в 5 км к югу от автомагистрали .

География 
Участок:
Вязьма — Духовская

Расстояние до узловых станций (в километрах): Духовская — 136, Вязьма — 23.

Соседние станции (ТР4): 173515 273 км, 173619 Ждановка

История 
Год основания: 1870

Коммерческие операции 
 1	Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 3	Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 Б	Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
 Фотография станции (2007 год) на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
  Семлево (станция) на сайте Единая сетевая разметка
 Семлево (станция) на сайте OpenStreetMap

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области